;

 Louis Delluc (1874-1974), écrivain en français et en occitan ;
 Louis Delluc (1890-1924), réalisateur français ;
 Brigitte et Gilles Delluc, préhistoriens français.;